Bozoki oder Bozóki ist der Familienname folgender Personen:

 András Bozóki (* 1959), ungarischer Kulturminister (2005–2006)
 Imre Lichtenberger Bozoki, österreichischer Trompeter, Theatermusiker und Regisseur

Siehe auch:
 Bozok